Metacyclops panamensis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1913 roku na podstawie prac naukowych amerykańskiego zoologa Charlesa Dwighta Marsha.

Przypisy 

Metacyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1913 roku